Pesce ima više značenja:
 Pesce, Benevento
 Pesce, Venezia